

Toponyme 
 Sabo, une localité située dans le département de Yako au Burkina Faso

Patronymes 
 Boukary Sabo (1924-2022), député à l'Assemblée nationale du Niger.
 Chris Sabo (né en 1962), ancien joueur de troisième but américain au baseball ayant joué notamment pour les Reds de Cincinnati.
 Georges Sabo (1897-1945), résistant français mort en déportation.
 Jean-Philippe Sabo (né en 1987), footballeur français appartenant à l'Olympique de Marseille.
 Július Sabo (né en 1983), joueur de volley-ball slovaque.

Personnage de fiction 
 Sabo est un personnage du manga One Piece.

Équipe sportive 
 Les Thomas Sabo Ice Tigers sont un club professionnel allemand de hockey sur glace basé à Nuremberg.

Homonymie de patronyme